Вибори в Європарламент в Естонії у 2009 році проходили 7 червня. На виборах змагалися за 6 депутатських місць Естонії в Європарламенті. Явка на виборах склала 43,9%.

Результати 

| style="text-align:center;" colspan="10" | ← 2004 • 2009 • 2014 →
|- style="text-align:right;"
! style="background-color:#E9E9E9; width:400; text-align:left;" colspan="2" | Партія
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:left;" | Європейська партія
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:left;" | Головний кандидат
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Голоси
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | %
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/–
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Місця
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/–
|-
| style="background-color: " |
| style="text-align:left;" | Центристська партія (KESK)
| style="text-align:left;" | ELDR
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:right;" |103,506
| style="text-align:right;" |26.07
| style="text-align:right;" |8.57 
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |1 
|-
| style="background-color: " |
| style="text-align:left;" | Індрек Таранд
| style="text-align:left;" | 
| style="text-align:left;" | 
| style="text-align:right;" |102,460
| style="text-align:right;" |25.81
| style="text-align:right;" |нов
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |1 
|-
| style="background-color: " |
| style="text-align:left;" | Партія реформ (RE)
| style="text-align:left;" | ELDR
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:right;" |60,877
| style="text-align:right;" |15.33
| style="text-align:right;" |3.13 
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |0 
|-
| style="background-color: " |
| style="text-align:left;" | Союз Вітчизни і Res Publica (IRL)
| style="text-align:left;" | EPP
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:right;" |48,492
| style="text-align:right;" |12.22
| style="text-align:right;" |нов
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |0 
|-
| style="background-color: " |
| style="text-align:left;" | Соціал-демократична партія (SDE)
| style="text-align:left;" | PES
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:right;" |34,508
| style="text-align:right;" |8.69
| style="text-align:right;" |28.11 
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |2 
|- style="border-top:2px solid gray;"
| style="background-color: " |
| style="text-align:left;" | Зелені (EER)
| style="text-align:left;" | EGP
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:right;" |10,851
| style="text-align:right;" |2.73
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |0 
|-
| style="background-color: " |
| style="text-align:left;" | Мартін Гельме
| style="text-align:left;" | 
| style="text-align:left;" | 
| style="text-align:right;" |9,832
| style="text-align:right;" |2.48
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |0 
|-
| style="background-color: " |
| style="text-align:left;" | Народний союз (RL)
| style="text-align:left;" | AEN
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:right;" |8,860 	
| style="text-align:right;" |2.23
| style="text-align:right;" |5.82 
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |0 
|-
| style="background-color: " |
| style="text-align:left;" | Дмитро Кленський
| style="text-align:left;" | 
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:right;" |7,137
| style="text-align:right;" |1.80
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |0 
|-
| style="" |
| style="text-align:left;" colspan="3" |Інші
| style="text-align:right;" |10,459
| style="text-align:right;" |2.63
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |0 

|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="4" | Дійсні
| 396,982	
| 99.45
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="4" | Недійсні
| 2,199
| 0.55
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="4" | Разом
| 399,181
| 100.00
| —
| 
| 0 
|- style="background-color:#E9E9E9"
| colspan="4" | Електорат
| 909,628
| 43.88
| 17.05 
| colspan="2" | 
|}

Посилання 
   

2009 в Естонії
Вибори 2009
Події 7 червня
Червень 2009
Вибори до Європарламенту в Естонії
Вибори до Європарламенту 2009